Трошихино — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

Расположена в 5 км к западу от центра города Остров, на западной его границе.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 21 житель.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)